Valdetorres de Jarama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Valdetorres de Jarama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdetorres de Jarama är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Valdetorres de Jarama. Runt Valdetorres de Jarama är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcobendas,  km sydväst om Valdetorres de Jarama. Trakten runt Valdetorres de Jarama består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid